«Всё самое лучшее» () — романтическая драма с элементами триллера режиссёра Эндрю Джареки. Фильм снимался с апреля по июль 2008 года в Коннектикуте и Нью-Йорке. Премьера в США была назначена на 24 июля 2009, но позже была перенесена на 2010 год.

Сюжет 

Наследник одной из самых богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости, влюбляется в девушку не из своего круга. Их романтические отношения развиваются по вполне обыденному сценарию, кроме одного — девушка не знает, что у её парня серьёзные психические проблемы. В конце концов девушка исчезает, проходит 20 лет, прежде чем расследование снова возобновят, что закончится смертью для причастных к этому делу людей.

Сюжет фильма основан на реальной истории исчезновения в 1982 году супруги Роберта Дёрста Кэтлин.

В ролях 
 Райан Гослинг — Дэвид Маркс
 Кирстен Данст — Кэти Маркс
 Фрэнк Ланджелла — Сэнфорд Маркс
 Лили Рэйб — Дебора Лирман
 Кристен Уиг — Лорен Флик
 Майкл Эспер — Дэниел Маркс
 Дайан Венора — Дженис Риццо
 Ник Офферман — Джим Маккарти
 Филип Бейкер Холл — Мэлверн Бамп
 Трини Альварадо — Сара Дэвис
 Фрэнси Свифт — Келли Каллендер
 Джон Каллум — Ричард Пэнетьер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США